L’unité pastorale Étoile-Saint-Michel est un regroupement de paroisses français des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Créée en 2001, elle fait partie du diocèse d’Aix et Arles et regroupe cinq paroisses du pays de Gardanne.

Paroisses 
Les cinq paroisses de l’unité pastorale, qui ont un secrétariat commun situé au presbytère de Gardanne où résident actuellement le curé et ses vicaires, sont les suivantes :
 Biver ;
 Fuveau ;
 Gardanne ;
 Mayreuil ;
 Mimet.

Curé 
Le père Thierry Destremau a été nommé curé de l’unité pastorale en  2008, puis nommé doyen de Gardanne en 2010. Il est aussi responsable des pèlerinages diocésains. Le père Thierry Gourgeon lui succède en .

Évêques y ayant exercé leur ministère   
 , doyen de Gardanne (1996-2000), nommé évêque de Grenoble en 2006.

Diocèse 
L’Archidiocèse d’Aix et d’Arles compte 120 paroisses dont un certain nombre sont regroupées en unités pastorales.  est archevêque d’Aix et Arles depuis le .

Bibliographie  
 Amiral Jean Toni, Histoire de la Paroisse de Gardanne, Gardanne, 2006.

Liens externes 
 

Unité pastorale
Religion dans les Bouches-du-Rhône